Alex Meyer peut désigner :
 Elena Ovtchinnikova (1965-), est une grimpeuse américaine ; 
 Elena Ovtchinnikova (1982-), une nageuse synchronisée russe ;